EST eller est kan syfta på:

 EST  – landskod för Estland
 Est– medlem av folkgruppen ester (folkgrupp)
 EST – tidszonen för USA:s och Kanadas östkust, se  Eastern Standard Time
 EST – tidszonen i Egypten, se Egypt Standard Time
 EST – sekvenserat transkript av gen i molekylärbiologi, se Expressed sequence tag
 EST  – IATA:s kod för en flygplats i Estherville i Iowa i USA, se Estherville Municipal Airport
 EST – ICAO:s kod för ett flygbolag i  Mexiko, se Carga Express Internacional
 e.s.t. – en jazztrio, se  Esbjörn Svensson Trio
 est. – en skrift i Gamla Testamentet, se Esters bok
 est – utbildningsprogram, föregångare till Landmark Forum, se Erhard Seminars Training
 "electric shock treatment" (electroshock treatment) eller "electric shock therapy" (electroshock therapy) - äldre benämning på ECT

Geografi

Antarktis 

 Est (strömfåra),

Burkina Faso 

 Est, Burkina Faso, region,

Kamerun 

 Östra regionen (region i Kamerun),

Nederländerna 

 Est (ort), Gelderland, Gemeente Neerijnen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar